

Населені пункти та їхні частини
 Менково — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Менково — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Менково — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки